Сульфа́т — многозначный термин.

 Сульфаты — соли серной кислоты H2SO4.
 Сульфаты — группа минералов, содержащих сульфат-анион.
 Сульфат — станция Восточно-Сибирской железной дороги на южной линии Улан-Удэ — Наушки.
 Сульфат — пристанционный посёлок в Селенгинском районе Бурятии; входит в сельское поселение «Загустайское».

См. также 

 Сульфид
 Сульфит